Mestranzo puede referirse a:
El nombre común de la planta Mentha longifolia.
El nombre común de la planta Mentha suaveolens.